ARL V39 (фр. ARL V39, также ARL 1940 V939 40) — французское штурмовое орудие, разработанное в 1930-х годах.

История создания 
Разработка проекта была начата в середине 1935 года, когда Франция предложила новую самоходную штурмовую пушку. Не имея на вооружении существующих танков этого типа, два производителя представили проекты, основанные на существующих средних танках: Somua с Somua SAu 40 на базе шасси среднего кавалерийского танка S35 и ARL с ARL 40, разработанным с использованием деталей. от тяжелого танка Char B1.

ARL V39 был единственным транспортным средством, полностью разработанным в соответствии со спецификациями проекта ARL 40, первая машина, построенная из мягкой стали, была завершена в июне 1938 г., а военные испытания прошли 23-25 марта 1939 г. Успешно пройдя испытания, Проект был одобрен для серийного производства с первоначальным заказом в 72 единицы, из которых 24 должны были быть невооруженными командирскими машинами.

27 сентября распределение подразделений было изменено на группы по 12 машин, разделенных на две группы, состоящие из двух батарей по три машины, с дополнительными командирскими машинами, предоставленными каждой группе. В октябре 1939 года премьер-министр Франции Эдуар Даладье разместил пересмотренный заказ, первые пять из которых должны были быть готовы к эксплуатации к октябрю 1940 года, а затем производились с производительностью 10 машин в месяц. Однако в начале Французской кампании в мае 1940 года ни одна машина не была боеготовой, два рабочих прототипа были отправлены в Марокко, чтобы спрятать их в туннеле. Подтверждено, что машины прибыли в Африку, но дальнейшая их судьба неизвестна. В связи с будущей оккупацией Франции дальнейшее развитие проекта ARL 40 прекратилось.

Проект Somua SAu 40 также прошел испытания и одновременно получил заказ на 36 единиц, 12 из которых должны были быть невооруженными командирскими машинами, которые первоначально должны были быть переданы в батальоны вместе с ARL V39. Однако при принятии на вооружение SAu 40 возникли проблемы. 75-мм High-Power APX, использовавшаяся в ARL V39, в результате чего заказ на 36 танков был отменен 1 мая 1940 года. Вместо этого первоначальная роль должна была быть оставлена ARL V39, давая SAu 40 новую роль истребитель танков с использованием 47-мм артиллерийского орудия mle 1937. 72 SAu 40 были заказаны в этой конфигурации, но так и не были запущены в производство.

Вооружение 
На ARL V39 устанавливалась 75-мм High-Power APX. Это была модификация 75-мм казематного крепостного орудия 1929 года. Начальная скорость пули достигала 400 м/с для осколочно-фугасных снарядов и для бронебойных 570 м/с. Испытания на пробивание показали, что бронебойный снаряд имел бронепробитие 50 мм на расстоянии 1000 метров. Приборостроение включало два прицела и стереоскопический дальномер, что позволяло производить выстрелы на расстоянии до 2000 метров. Углы наведения составляли 7° влево и вправо и от −10° до 30° по вертикали. При транспортировке ствол штурмового орудия мог втягиваться в корпус для уменьшения общей длины. Пушка имела полуавтоматический затвор, автомат заряжания и регистратор данных.

Примечания

Литература

Ссылки 

Танки Франции
Танки Второй мировой войны
Танки по алфавиту